Tonnay ist Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden und eines Wahlkreises im Département Charente-Maritime:

Tonnay-Boutonne
Tonnay-Charente
Kanton Tonnay-Charente